ДЕЇВСЬКА™ (ФГ «Садки») — українська група компаній, що працює в агропромисловому секторі. Заснована в 16 травня 1992 року, в селі Садки, Кременчуцького району, Полтавської області слюсарем Рубаном Василем.

Історія підприємства 
Фермерське господарство засноване 16 травня 1992 року в с. Садки, Кременчуцького р-ну, Полтавської обл., Рубан Василем Васильовичем. На зорі існування господарство займалося обробкою землі та вирощувало однорічні культури (злакові, горох, картопля, кукурудза, соняшник). В 1996 році збудовано олійницю, яка була повністю реконструйована у 2003 році.

З 2017 року почалась розбудова власної торговельної мережі «Деївська лавка» (5 магазинів), в якій реалізовується соняшникова олія власного виробництва, та декілька десятків видів спецій під власним брендом, оцту, халви тощо.

У 2018 році був закладений горіхоплідний сад площею 3 Га. В саду ростуть волоські горіхи і фундук.

Головні напрями діяльності

АПК 
Олійниця працює з 1996 року. Спеціалізується на виготовленні нерафінованої соняшникової олії згідно ДСТУ 4491:2017 і ДСТУ ISO 22000:2007. Олія фасується в ПЕТ тару 0,75, 1 та 6 літрів під ТМ «Деївська».

З 2018 року господарство почало висаджувати горіхоплідний сад в с. Садки. Поки вирощуються дві сортові горіхоплідні культури — волоський горіх, і фундук. З 2019 року ведеться закупка волоського горіха в населення, та подальша його перероблювання.

Господарство надає елеваторні послуги (зберігання, сушка, калібрація та очищення соняшникового насіння), та традиційно закупає насіння соняшника у населення.

У 2020 році олійниця почала виробляти олії з волоського горіха. Олія фасується тільки в ПЕТ об'ємом 0,75 л.

Твердопаливний сектор 
З 2011 року господарство переробляє свої відходи та виготовляє паливні брикети Nestro з лушпиння соняшника. Згодом почали виробляти брикети з відходів деревини, з соломи та стебла кукурудзи. Брикети фасуються в біг-беги та в поліпропіленові мішки по 30 кг. Також працює лісозаготівельна бригада і лінія по розпилу та колінню дров.

Наразі працює декілька твердопаливних складів:

Власний склад 
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Садки, вул. Нерудна, 35/2

Дилери 
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Гагаріна, 88-А

Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Мар'їнська, 172

Донецька обл., м. Маріуполь, пров. Нікопольський, 8-А

Досягнення 
2011 р. — Переможець Всеукраїнського конкурсу «100 Кращих товарів України», в номінації — «Кращий виробник нерафінованої соняшникової олії».

2012 р. — «Підприємство року» і «Керівник року» (Рубан Василь Васильович).

2014 р. — Переможець Всеукраїнського конкурсу «100 Кращих товарів України», в номінації — «Кращий виробник нерафінованої соняшникової олії».

2019 р. — «Підприємство року в Полтавській області».

Не комерція

Екскурсії 
На господарство щорічно приходять екскурсії школярів та студентів від навчальних закладів Садків і Кременчука.

Соціальні акції 
Постійно проводяться соціальні акції та надаються знижки на постійній основі людям пільгових категорій. Зараз діє безстрокова акція «Соціальні дні» — в пісні дні (середа і п'ятниця) пільговикам надаються максимальні знижки на соняшникову олію у фірмових торгових лавках.

Довкілля 
З початку 00-х років, за власні кошти, господарство прибирає від сміття ліс Довжик, що знаходиться в селі Садки, поряд з підприємством. Встановили близько 5 бетонних урн, і постійно доглядає за ними. Щороку висаджується сотні дерев різних порід (дуби, клени, липи, берези, горіхи та ін.). Силами підприємства було закрито і повністю прибрано 3 несанкціонованих сміттєзвалища на території села Садки. 

У 2020 році було проведено дві акції по озелененню села Садки. В першій висаджено близько 700 дубів і кленів. В другій разом з громадою висадили горіхову алею по Нерудній вулиці довжиною близько 500 м.

Спорт 
У 2013 році заснована любительська футзальна команда ФК «Деївка» яка представляє Садки в Чемпіонаті Кременчука і Кременчуцького району по футзалу і мініфутболу. Команда неодноразово завойовувала призові місця (-2, -3, -2). 

У 2017 році господарство при підтримці Кам'янопотоківської сільської ради, на місті стихійного майданчика побудувало мініфутбольне поле стандартизованого розміру 20 на 40 м, і подарувало громаді у відкрите безоплатне користування.

Посилання 
 Офіційний сайт компанії 
 Офіційна спільнота в Facebook